Adara peut désigner :
 Epsilon Canis Majoris, une étoile ;
 adara, une langue parlée au Nigéria ;
 Adara, un groupe ethnique.